Евгений Александрович Филатов (21 сентября 1955, Тула) — российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2008).

Биография 
Евгений Филатов родился 21 сентября 1955 года в Туле. В 1974 году поступил на курс народного артиста СССР и России, профессора И. П. Владимирова в ЛГИТМиК, музыки и кинематографии, который окончил в 1978 году. После чего, в том же самом году, стал работать актёром в Театре им. Ленсовета.

Творчество

Роли в театре 

 «Люди и страсти» — Латник
 «Человек, животное и добродетель» — Джильо
 «Снежная королева» — король
 «Игроки» — Кругель
 «Трёхгрошовая опера» — Джекоб-Крючок
 «Земля обетованная» — Бенджамен Троттер
 «Смеяться, право, не грешно» — артист пародий
 «Пророк в своём отечестве» — Комаров
 «Собачье сердце» — Борменталь
 «Западня» — сапожник
 «Левша» — Кисельвроде
 «Трубадур и его друзья» — король
 «Таланты и поклонники» — Дулебов
 «Карусель по г-ну Фрейду» — поэт
 «Гусар из КГБ» — Михаил Фёдорович Давыдов
 «Крошка» — Эдмонд Фонтанж
 «Адъютантша Его Величества» — Гурго
 «С болваном» — Иван 2
 «Войцек» — доктор
 «Варвары» — Монахов
 «Душечка» — Кукин

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Евгений Филатов на сайте Театра им. Ленсовета

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Лауреаты премии «Золотой софит»